La Súper 6 es una competición profesional de rugby organizada por la Scottish Rugby Union en la que compiten los seis principales equipos de Escocia.

Participantes 

 Ayrshire Bulls
 Boroughmuir Bears 
 Heriot's Rugby
 Southern Knights
 Stirling County
 Watsonians

Sistema de disputa 
Cada equipo disputa sus encuentros frente a cada uno de los rivales en condición de local y de visita.

Luego de la fase regular los dos mejores clasificados disputan la final.

Puntuación

Para ordenar a los equipos en la tabla de posiciones se los puntuará según los resultados obtenidos.

 4 puntos por victoria.
 2 puntos por empate.
 0 puntos por derrota.
 1 punto bonus por ganar haciendo 3 o más tries que el rival.
 1 punto bonus por perder por siete o menos puntos de diferencia.

Campeones y finalistas

Sprint Series

Palmarés

Véase también 
 United Rugby Championship
 Scottish Premiership (rugby)

Referencias